The Lindens bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Lindens (District of Columbia), ID-Nr. 69000297
 The Lindens (Maryland), ID-Nr. 90000607